Августа Вильгельмина Мария Гессен-Дармштадтская (; 14 апреля 1765, Дармштадт — 30 марта 1796, Рорбах) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве герцогиня Пфальц-Цвейбрюккенская.

Биография 
Августа Вильгельмина — дочь принца Георга Вильгельма Гессен-Дармштадтского и его супруги Марии Луизы Альбертины Лейнинген-Дагсбург-Фалькенбургской, дочери графа Кристиана Карла Рейнхарда Лейнинген-Дагсбургского. Принцесса получила основательное образование, которым преимущественно занималась её мать, заботившаяся о том, чтобы привить дочери буржуазные добродетели.

30 сентября 1785 года в Дармштадте Августа Вильгельмина вышла замуж за пфальцграфа Максимилиана Иосифа Цвейбрюккенского. Супруги проживали преимущественно в Страсбурге. От Французской революции чета была вынуждена бежать сначала в Дармштадт, а затем в Мангейм, где они находились в очень стеснённых условиях. Курфюрст Баварии поначалу отказал приютить семью Максимилиана в Баварии. После смерти своего брата в 1795 году супруг Августы получил титул герцога Пфальц-Цвейбрюккена, но его владения были оккупированы французами. Когда волнения начались в Мангейме, Августа вместе с семьёй бежала в Ансбах. Герцогиня Августа умерла от туберкулёза, ослабленная бегством и пятью родами.

Потомки 
 Людвиг I (1786—1868), король Баварии, женат на Терезе Саксен-Гильдбурггаузенской (1792—1854)
 Августа (1788—1851), замужем за Евгением Богарне, вице-королём Италии, герцогом Лейхтенбергским и князем Эйхштетским (1781—1824)
 Амалия (1790—1794)
 Шарлотта (1792—1873), замужем за кронпринцем Вильгельмом Вюртембергским (1781—1864), затем за императором Австрии и королём Венгрии Францем II (1768—1835)
 Карл (1795—1875), женат на Марии Анне Софии де Петен (1796—1838), «баронессе фон Байрсторф», затем на Генриетте Шёллер (1815—1866), «баронессе фон Франкенбург»

Предки

Примечания

Литература 
 Martha Schad. Bayerns Königinnen. — Piper 2005.
 Jakob Baroggio. Die Geschichte Mannheims von dessen Entstehung bis 1861. — S. 254f.
 Carl Friedrich Günther. Anekdoten, Charakterschilderungen und Denkwürdigkeiten aus der Hessischen… — S. 172f.
 Wolfgang Kunz. Auguste Wilhelmine Marie von Hessen-Darmstadt (1765—1796). // Pfälzer Lebensbilder. — 7. Bd., 2007 (Bd. 100 der Veröffentlichungen der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Speyer). — S. 85—128.

Принцессы Гессен-Дармштадтские
Умершие от туберкулёза
Похороненные в Дармштадте
Супруги правителей Европы XIX века